Sumida bezeichnet:

 Sumida, einer der Bezirke der Präfektur Tokio
 Sumida (Fluss), Fluss in Japan
 Sumidagawa (Nō), Nō-Drama
 Sumida AG, deutscher Hersteller elektronischer Bauelemente
 den Markennamen des ehemaligen japanischen Nutzfahrzeugherstellers Ishikawajima Jidōsha Seisakusho (1929–1933)
 den Markennamen des ehemaligen japanischen Automobil- und Nutzfahrzeugherstellers Jidōsha Kōgyō (1933–1937)

Sumida ist der Familienname folgender Personen:
 Jon T. Sumida,  US-amerikanischer Neuzeithistoriker
 Rin Sumida (* 1996), japanische Fußballspielerin
 Shō Sumida (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Takahiko Sumida (* 1991), japanischer Fußballspieler